Cet article énumère les Premiers ministres syriens qui se sont succédé depuis 1920.

Premiers ministres du Royaume de Syrie (1920) 

 Rida al-Rikabi : mars - mai 1920.
 Hachem al-Atassi : mai - .
 Alaeddine Droubi : 28 juillet - .
 Jamil el-Oulchi : 6 septembre - .

Premiers ministres pendant le mandat français (1920-1943) 

 Haqqi Bay al-Azm :  - .
 Tajeddine el-Hassani :  - .
 Ata el-Ayoubi :  - .
 Jamil Mardam Bey :  - .
 Lutfi al-Haffar : 23 février - .
 Nasuhi al-Bukhari : 6 avril - .

Premiers ministres de la République syrienne (1941-1958) 

 Khaled al-Azem: 4 avril - 
 Hassan al-Hakim:  - 
Housni al-Barazi:  - 
Jamil el-Oulchi: 10 janvier - 
Saadallah al-Djabiri:  - 
Farès al-Khoury:  - 
Saadallah al-Djabiri:  - 
Khaled al-Azem: 16 décembre - 
Jamil Mardam Bey:  - 
Khaled al-Azem:  - 
Housni al-Zaïm: 17 avril - 
Muhsin al-Barazi: 26 juin - 
Hachem al-Atassi: 17 août - 
Nazem Koudsi: 24 décembre - 
Khaled al-Azem:  - 
Nazem Koudsi:  - 
Khaled al-Azem: 27 mars - 
Hassan al-Hakim: 9 août - 
Zaki al-Khatib: 13 novembre - 
Maaruf al-Dawalibi: 28 novembre - 
Faouzi Selou:  - 
Adib Chichakli:  - 
Sabri al-Assali:  - 
Saïd al-Ghazzi: 19 juin - 
Farès al-Khoury:  - 
Sabri al-Assali: 13 février - 
Saïd al-Ghazzi:  - 
Sabri al-Assali:  -

Présidents du Conseil exécutif de la région syrienne dans la République arabe unie (1958-1961) 

 Nureddin Kuhala :  - 
 Abdul Hamid Serraj :  -

Premiers ministres de la République arabe syrienne (1961- ) 

 Maamoun al-Kouzbari : 29 septembre - 
 Izzet el-Noss : 20 novembre - 
 Maaruf al-Dawalibi :  - 
 Ahmad Bashir al-Azma : 16 avril - 
 Khaled al-Azem :  - 
 Salah al-Din al-Bitar : 9 mars - 
 Amine al-Hafez :  - 
 Salah al-Din al-Bitar : 13 mai - 
 Amine al-Hafez :  - 
 Yusuf Zuaiyin : 23 septembre - 
 Salah al-Din al-Bitar :  - 
 Yusuf Zuaiyin :  - 
 Noureddine al-Atassi :  - 
 Hafez el-Assad :  - 
 Abdul Rahman Kleifawi :  - 
 Mahmoud al-Ayyubi :  - 
 Abdul Rahman Kleifawi :  - 
 Mohammed Ali al-Halabi :  - 
 Abdul Rauf al-Kasm :  - 
 Mahmoud Zoubi :  - 
 Mohammed Moustafa Mero :  - 
 Mohammed Naji al-Otari :  - 
 Adel Safar :   - 
 Riad Hijab :  23 juin - 
 Omar Ghalawanji : 6 -  (intérim)
 Wael al-Halki :  -  
 Imad Khamis :  - 
 Hussein Arnous : depuis le 

Politique en Syrie

Syrie
Premiers ministres
Guerre civile syrienne